Palazzo del Podestà (Bologna)
 Palazzo del Podestà (Firenze)
 Palazzo del Podestà (Mantova)
 Palazzo del Podestà (Velence)